Le camping sauvage est une activité.
 Camping sauvage est un court-métrage français réalisé par Kader Aoun et Giordano Gederlini en 1998.
 Camping  sauvage est un film québécois réalisé par André Ducharme et Guy A. Lepage en 2004.
 Camping sauvage est un film français réalisé par Christophe Ali et Nicolas Bonilauri en 2005.